Spojení písmen D a I může mít různé významy:

DI 
 AL-DI – kód ISO 3166-2 pro okres Dibrë
 římskými číslicemi 501
 Dopravní inspektorát
 IATA kód společnosti dba
 Dependency injection – technika pro vkládání závislostí v objektovém programování

Di 
 Lady Di – používané zástupné zkrácené jméno pro Dianu Frances Spencer - první manželku následníka britského trůnu prince Charlese
 Diamant, odrůda vinné révy

di- 
 di- – (latinská) předpona, označující zdvojení nebo číslo 2